Balogh Judit színművész
 Balogh Judit (1968) kosárlabdázó, edző, vezetőedző

Jegyzetek